Kanellowce, korzybielowce (Canellales Cronquist) – rząd roślin stanowiący klad w obrębie magnoliowych, jednej z najstarszych linii rozwojowych wśród okrytonasiennych.  Obejmuje dwie rodziny – kanellowate i winterowate, z 10 rodzajami i 125 gatunkami. Występują one w Ameryce Południowej i Środkowej, wschodniej Afryce oraz w południowo-wschodniej Azji i wschodniej Australii. Stanowią one grupę siostrzaną dla pieprzowców (Piperales), z którymi łączy je obecność w węzłach trzech luk liściowych. Rośliny o prymitywnej budowie drewna oraz w wielu rodzajach słupkowia i pręcikowia, ale za to z zaawansowaną pyłku i nasion. Zawierają sklereidy w liściach i aromatyczne terpenoidy.

Morfologia 
Pokrój: Rośliny drzewiaste – krzewinki, krzewy i niewielkie drzewa.
 Liście Skrętoległe, pojedyncze i całobrzegie, pozbawione przylistków. Z blaszką pierzasto użyłkowaną i z prześwitującymi gruczołkami.
 Kwiaty Promieniste, pojedyncze lub skupione w wierzchotkowate kwiatostany wyrastają na końcach pędów lub w kątach liści. Okwiat zróżnicowany na kielich i koronę. Działki kielicha często w liczbie dwóch, rzadziej od trzech do sześciu. Płatki są dwa do wielu, zwykle wolne, czasem zrośnięte są u nasady w rurkę. Pręciki w liczbie od trzech do wielu (wyjątkowo do 370). Słupkowie składa się z kilku do 50 wolnych owocolistków (wyjątkowo z pojedynczego lub dwóch). Zalążnia jest górna.
 Owoce Zbiorowe składające się z mieszków lub jagód. Nasiona z drobnym zarodkiem i dużą ilością bielma.

Systematyka 
Pozycja systematyczna i podział według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Do rzędu zaliczane są dwie rodziny:
 kanellowate (Canellaceae Mart., nom. cons. 1832)
 winterowate (Winteraceae R. Br. ex Lindl., nom. cons. 1830)

 Dawniejsze ujęcia systematyczne
W systemie Takhtajana z 2009 rząd z dwiema rodzinami kanellowatymi Canellaceae i winterowatymi Winteraceae. W system Reveala z 1999 do rzędu zaliczona została tylko jedna rodzina – kanellowatych (Canellaceae). W systemie Cronquista (1981) rząd nie był wyróżniony. Rodziny kanellowatych i winterowatych zaliczone zostały do rzędu magnoliowców (Magnoliales).

Przypisy 

Kanellowce